

Patronyme
 Bruno Jourdren, (1961- ), est un navigateur français. 
 Didier Jourdren, (1955- ), est un poète français.
 Geoffrey Jourdren, (1986- ), est un footballeur français.

Homonymie
Homonymie de patronyme